Municipio de Roberts puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roberts (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Roberts (condado de Marshall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Roberts (condado de Wilkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wilkin.